Adrian N. Matei (n. 12 decembrie 1977, Brăila) este un scriitor, jurnalist și publicist român.

Biografie
Este fiul chimistei Rita Matei (născută Iordache la 23 mai 1957 în Ibrianu, Brăila) și al poetului Nicolae Matei (născut la 8 septembrie 1951 în Mărtinești, Vrancea).

Activitate literară
 
Își face debutul literar cu volumul de poezii "Mugur si Floare"- 2020 cu o serie de poeme scrise între 1995 și 2020. Poeziile de la sfârșitul secolului trecut au fost readuse în prim-plan de  Nicolae Matei, tatăl scriitorului cel care i le-a înmânat după mai bine de 20 de ani și l-a îndemnat să se aplece un pic asupra lor.  

Anul următor lansează volumul de poezii  "Fiul anotimpurilor" - 2021 și volumul de poezii  "Poemele unui îndrăgostit" - 2021 la editura Timpul.

În 2022 atacă și zona prozei, desăvârșindu-și definiția de scriitor cu apariția volumului de proză scurtă "Psihoza" - 2022 .

În prezent lucrează la volumul de poezii "Infinitul unui gând pustiu" și la romanul "Poveste din Calea regală".

Apariții literare

Înființează în 2022 editura și revista Gazeta Culturală.

Note

Legături externe
 https://www.comunicatedepresa.ro/4-ace-prpublicity/mtv-ro-o-noua-interfata-mai-multe-categorii-mai-multa-viteza-mai-multa-informatie/
 https://www.ziaruldevrancea.ro/autor/adrian-matei

Scriitori români contemporani